Literatura: Viatge al centre de la Terra (novel·la), novel·la de ciència-ficció i aventures, escrita el 1864 per Jules Verne
 Cinema:
 Viatge al centre de la Terra (pel·lícula de 1959), pel·lícula estatunidenca dirigida per Henry Levin 
 Viatge al centre de la Terra (pel·lícula de 1976), pel·lícula espanyola dirigida per Juan Piquer Simon
 Viatge al centre de la Terra (pel·lícula de 2008), pel·lícula en 3D adaptada de la novel·la homònima de Jules Verne